

Geografia 
 Cerny – comune francese situato nel dipartimento dell'Essonne nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Alfred Cerny (1926-2009) – attore tedesco
 Florian Cerny (1946) – attore e baritono tedesco-australiano
 Franz Cerny (1906-1943) – politico tedesco
 Harald Cerny (1973) – calciatore austriaco
 Marcel Cerny (1998) – calciatore austriaco
 Michael Cerny (1964) – politico tedesco
 Theodor Cerny (1898-1981) – politico austriaco 
 Wolfgang Cerny (1984) – attore austriaco

Pagine correlate 
 Černý